Die Kirche St. Peter ist ein katholisches Kirchengebäude in Köln-Neuehrenfeld.

Geschichte 
Erbaut wurde die Kirche nach Plänen des Architekten Theodor Roß und am 29. Juni 1901 geweiht. Dem in neugotischem Stil errichteten dreischiffigen Hallenbau mit Querhaus („Dom vum Ihrefeld“) ist ein 62 m hoher Turm vorgelagert.

Ausstattung 
Teile der ursprünglichen Ausstattung wurden bei der nachkonziliaren Umgestaltung in neuen Zusammenhängen wiederverwendet. Die Buntglasfenster entwarf Hermann Josef Baum 1978.

Die Orgel wurde 1912 als Chororgel für die Abteikirche Marienstatt (Westerwald) erbaut. 1950 wurde das Instrument umgebaut und auf 38 Register erweitert. 1965 wurde die Orgel mehr oder minder unverändert in St. Peter aufgestellt. 1988 wurde das Orgelwerk in einem neugotischen Gehäuse aufgestellt, erweitert und das ursprünglich romantische Klangbild wieder hergestellt. Das Kegelladen-Instrument hat heute 46 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind elektrisch.

Das Geläut von St. Peter besteht aus 6 Bronzeglocken, von denen fünf Klangkörper nach dem Zweiten Weltkrieg gegossen wurden.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Geschichte der Kirche (Netzpräsenz der Kirchengemeinde)
 Innenaufnahmen

Peter
Kirchengebäude im Erzbistum Köln
Erbaut in den 1900er Jahren
Peter
Peterskirche
Neugotisches Kirchengebäude
StPeter
Koln
Bauwerk von Theodor Roß